El Partido Social-Liberal o Partido Social Liberal es el nombre de partidos políticos de diversos países:

Partido Social Liberal, de Bélgica.
Partido Social Liberal, de Brasil.
Partido Social Liberal Danés, de Dinamarca.
Partido Social Liberal, de Moldavia.